Malach steht für:

 Malach, eine nahöstliche Bezeichnung für Engel, siehe Malakh
 Bob Malach (* 1954), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist

Siehe auch:
 Malachi
 Malak